Norderney bezeichnet:
 die Ostfriesische Insel und die Stadt Norderney
 die Wohnkolonie Norderney in der Gemeinde Großefehn

als Schiffsname:
 die Norderney (1907) – heute Feuerschiff Weser (Schiff, 1907)
 die Norderney (Schiff, 1944), ein Seenotrettungsboot der DGzRS
 die Norderney (Schiff, 1949), ein ehemaliger Logger
 die Norderney (Schiff, 1975), ein Vermessungsschiff der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
 die Norderney (A 1455), ein ehemaliger Seeschlepper der Deutschen Marine

Siehe auch: